Гриша́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Гришаева, Лидия Максимовна (1915—1998) — медик, Герой Социалистического Труда (1969).
 Гришаева, Надежда Сергеевна (род. 1989) — российская баскетболистка, игрок национальной сборной.
 Гришаева, Нонна Валентиновна (род. 1971) — российская актриса театра, кино и телевидения.